Degradação pode se referir a:

Biologia
 Degradação microbiana

Geografia
 Degradação ambiental
 Degradação de pastagens

Química
 Degradação de polímeros
 Degradação de materiais por radiação

Eletrônica
 Degradação (telecomunicação)